Königsheide steht für:

 Königsheide (Bremerhaven), Ort im Stadtteil Leherheide von Bremerhaven
 Königsheide (Marienheide), Ort in der Gemeinde Marienheide, Nordrhein-Westfalen
 Königsheide (Berlin), Forst im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick
 Königsheide (Havelland), Forst zwischen Rathenow, Premnitz und Bamme im Lkr. Havelland, Brandenburg
 Königsheide (Fichtelgebirge), ein Teil des Fichtelgebirges